21-й Чемпионат Америки по международным шашкам среди мужчин проходил с 7 по 15 октября 2022 года в Санто-Доминго, Доминиканская Республика. Он стал отборочным на чемпионат мира по международным шашкам 2023 года. Одновременно проходил второй чемпионат Америки среди женщин.

Регламент 
Турнир проводился по швейцарской системе в 9 раундов. При равенстве очков место определялось по усечённому коэффициенту Солкофа.

Контроль времени - 1 час 20 минут плюс минута за ход.

Первые два призёра получают право участвовать на чемпионат мира по международным шашкам 2023 года.

Был проведён турнир в формате блиц.

Результаты 

GMI — международный гроссмейстер 

MI — международный  мастер

MF — мастер ФМЖД 

CMF — кандидат в мастера ФМЖД

Блиц

Ссылки 
 Положение
 21 PAN AMERICAN DRAUGHT CHAMPIONSHIP 2022
 PanAm Championship Santo Domingo 2022
 PAMDCC BLITZ 2022

Чемпионаты Америки по международным шашкам
2022 год в шашках
Международные спортивные соревнования в Санто-Доминго